Варс:

 Варс, Хенрик (1902-1977) — польский и американский композитор, пианист, один из зачинателей польского джаза.
 Варс-Альер-э-Риссе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Варс — согласно легенде — брат Саввы, вместе они основали город Варшава, названный их именами.
 Варс — чешский танец, популярный в 1970-х годах.
  ФСО Варс или Warszawa — польский легковой автомобиль компании FSO